Монко () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна
 Монко () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї
 Монко () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна